Andrzej Lewiński (ur. 1948) – polski prawnik, wiceminister rynku wewnętrznego w 1990 r.
 Andrzej Lewiński (ur. 1953) – polski lekarz endokrynolog, profesor nauk medycznych, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2002–2008
 Andrzej Lewiński – polski profesor nauk technicznych, informatyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Przypisy